Myung ist der Familienname folgender Personen:

 John Myung (* 1967), Musiker
 Myung Rye-hyun (* 1926), ehemaliger nordkoreanischer Fußballspieler und -trainer